Henri Kontinen e John Peers erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud hanno sconfitto Jérémy Chardy e Fabrice Martin con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Treat Conrad Huey /  Maks Mirny (primo turno)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (campioni)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (semifinale)

Wildcard 

  Matthias Bachinger /  Maximilian Marterer (primo turno)

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2017